Csehország
 Záhoří, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Záhoří, település a Píseki járásban
 Záhoří, település a Semilyi járásban
 Záhoří, település a Tábori járásban
 Orlické Záhoří, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban